Поро́к:
 Порок, в этике — нравственный, духовный недостаток, отрицательное моральное качество человека. 
 Порок — персонаж средневековых и ренессансных пьес, аллегория невоздержания.
 Порок — общее название метательных машин на Руси в Х—XVI веках.
 «Порок» — триллер 2001 года.

См. также 
 Порок развития — остановка развития.
 Пороки древесины — особенности и недостатки древесины.
 Пороки сердца — болезнь сердца.
 Vice